Kupres puede referirse a:

 Kupres, municipio de la República Srpska;
 Kupres, municipio de la Federación de Bosnia-Herzegovina.